Pessoa parda com cabelo castanho escuro ou preto

Ciências da Terra 
 Morena (geologia) — amontoado de pedras que os glaciares, ao descer, vão acumulando dos lados e na sua parte inferior
 Serra Morena — cordilheira situada no sul de Espanha, que separa a Meseta da Depressão Bética

Empresas 
 Morena FM (Campinas) - estação de rádio brasileira de Campinas, São Paulo
 Morena FM (Campo Grande) — estação de rádio brasileira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 Morena FM (Itabuna) — estação de rádio brasileira de Itabuna, Bahia
 TV Morena — emissora de televisão brasileira sediada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 Viação Cidade Morena — empresa brasileira de transporte urbano da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Localidades 
 Praia Morena — praia angolana na cidade de Benguela, Benguela
 Morena (Madhya Pradesh) — cidade e município no distrito de Morena, no estado indiano de Madhya Pradesh
 Distrito de Morena — distrito no estado indiano de Madhya Pradesh

Obras de arte 
 Morena de Angola — canção escrita pelo cantor e compositor brasileiro Chico Buarque de Hollanda e originalmente interpretada por Clara Nunes
 A Moreninha — livro publicado em 1844
Morena (canção) — de Vitor Kley e Bruno Martini
Morena (canção de Luan Santana)

Pessoas 
 Morena Baccarin
 Morena Camarelli — cantora maltesa
 Cris Morena
 Fernando Morena
 Nina Morena
 Roberto Morena — político brasileiro do Partido Comunista Brasileiro
 Morena Leite
 Rosa Morena
 Índia Morena — brasileira nascida em 1943 na cidade do Recife, Pernambuco
 Morena Makar — esportista croata de snowboard nascida em 1985

Política 
 Movimiento de Renovación Nacional (MO.RE.NA) — movimento político e social argentino encabeçado por Ricardo Alfonsín
 Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) — movimento político colombiano criado em 1989 por Iván Roberto Duque Gaviria
 Movimento Regeneração Nacional (MORENA) — partido político de esquerda mexicano encabeçado por Andrés Manuel López Obrador
 Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) — partido político panamenho de tendência neoliberal

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos